Elbertzhagen

ist bzw. war der Familienname folgender Personen:
 Hugo Elbertzhagen, preußischer Landrat in Pleschen und Gerdauen
 Jenny Elvers (ehemals Jenny Elvers-Elbertzhagen; * 1972), deutsche Schauspielerin und Moderatorin
 Theodor Walter Elbertzhagen (1888–1967), deutscher Schriftsteller 

ist eine Ortsbezeichnung:
 Elbertzhagen (Wipperfürth), eine Ortschaft der Stadt Wipperfürth